Liste détaillée des personnages de Stravaganza de Mary Hoffman.

Personnages principaux

Lucien Mulholland 

Lucien Mulholland est le fils de David et Vicky Mulholland. Il est né à Londres. Il étudie à Barnsbury School. Il est âgé de 15 ans dans la Cité des masques et fête ses seize ans à la fin du même tome.

La Cité des masques 
Lucien est atteint d'un cancer. Son père, pour le distraire, lui offre un carnet fabriqué à Venise. Épuisé, il s'endort le carnet à la main et se réveille sur une place au pied d'une cathédrale. Il rencontre Arianna qui lui explique qu'il se trouve à Bellezza, une ville du . Ils se rendent ensemble à la Scuola Mandoliera et il est choisi par la Duchessa pour devenir gondolier. Rodolfo l'emmène avec lui et le prend comme apprenti. Il lui explique ce qu'il faut savoir sur la stravagation le matin et l'après-midi il visite Bellezza en compagnie d'Arianna. Une nuit, il sauve la Duchessa d'une tentative de meurtre. En parallèle, son état s'améliore dans le monde réel et ses parents l'emmène faire un voyage à Venise. Quand il retourne à Bellezza, sa tête a été mise à prix. Le jour de l'"enterrement" de la Duchessa, il est enlevé par Enrico, l'espion de Rinaldo di Chimici. Il reste enfermé sans son carnet et ne peut donc plus rentrer chez lui. Cela a pour conséquence qu'il tombe dans le coma. N'ayant plus d'activité cérébrale, il est débranché et meurt. À Bellezza, l'avis de recherche lancé contre lui a été annulé. Il devient assistant de Rodolfo et est adopté par Dethridge et Leonora.

La Cité des étoiles 
Lucien part en repérage à Remora en vue de la Stelleta. Il est logé avec Dethridge à l'écurie du Douzième du Bélier. Il y retrouve Georgia, une stravagante venue d'Angleterre qui était dans la même école que lui et qui prenait des cours de violon avec sa mère. Avec Cesare et Georgia, ils se rendent à Santa Fina pour voir un cheval ailé. Sur la place du village, ils rencontrent Aurelio et Rafaella Vivoide, des manouches. Ils s'opposent à Falco et Gaetano di Chimici pour les ramener chez eux. Les manouches acceptent l'offre de Paolo de camper dans la cour de l'écurie.

Autres informations 
Les cheveux de Lucien sont bruns et bouclés. À la suite de sa chimiothérapie, il les a perdus mais en Talie, ils les a toujours.

Arianna Gasparini 
Arianna est la fille de Silvia, la Duchessa et de Rodolfo. Pour la protéger des ennemies de la Duchessa, elle est confiée à sa tante Valeria. Elle et son mari, Gianfranco, l'élèvent comme leur fille sur l'île de Torrone où elle est connue comme la Figlia dell'Isola le seul enfant né à Torrone depuis 20 ans. Elle est âgée de 15 ans dans la Cité des masques et fête ses 16 ans à la fin de ce même roman. Elle a juste un ou deux mois de plus que Lucien.

La Cité des masques 
Arianna est venue assister au Mariage avec la Mer à Bellezza avec ses frères aînés. Elle a pour but de rester à Bellezza et de devenir gondolier. Pourtant, deux obstacles se dressent : il faut être natif de Bellezza pour rester le jour de la Giornata Vietata (le lendemain du Mariage avec la Mer) et il faut être un homme pour devenir gondolier. Pour mettre son plan a exécution, elle part passer la nuit sur le balcon de la cathédrale de Santa Maddalena.

Autres informations 
Les cheveux d'Arianna sont châtains et tombent en cascade sur ses épaules.

Georgia O'Grady 
Georgia a été élevé par sa mère Maura. Son père est parti quand elle était petite et son petit frère est décédé après sa naissance. Sa mère s'est remariée avec Ralph Lewis. Le fils de ce dernier, Russell, et Georgia se détestent. Georgia est passionnée d'équitation et étudie au collège Barnsbury, sur Waverley Road. Elle a un an de moins que Lucien, et donc 15 ans dans la Cité des étoiles.

La Cité des étoiles 
Georgia achète une statue représentant un cheval ailé chez un antiquaire. Le soir-même, elle se couche en le serrant dans sa main et se réveille dans une écurie. Elle y rencontre Cesare, le fils du maître de l'écurie. Il lui explique qu'elle se trouve à Remora, dans le Douzième du Bélier. Elle apprend qu'elle est une stravagante et retrouve Lucien, le fils de sa professeur de violon, décédé depuis peu.

Cesare Montalbani 
Cesare est le fils de Paolo, le maître d'écurie du Douzième du Bélier. Sa mère est morte quand il était encore bébé et son père s'est remarié avec Teresa, qu'il considère comme sa vraie mère. Cesare a plusieurs frères et sœurs issus de ce second mariage : Emilia, l'aînée, Marta, la cadette, Stella, la benjamine et les jumeaux Antonio & Arsenio. Il a deux ans de plus que Georgia et un de plus que Lucien, ce qui lui fait 17 ans dans la Cité des étoiles.

La Cité des étoiles 
Dans l'écurie, une jumeau met bas et la pouliche est ailée. Avec son père, il la conduit à l'écurie de Santa Fina. Il rencontre dans l'écurie Georgia.

Falco di Chimici 
Falco est le cinquième et dernier enfant du duc Niccolo de Giglia. Il est très attaché à son frère Gaetano. Plus jeune, il a eu un accident de cheval et l'une de ses jambes a été réduite en morceaux. Depuis, il ne peut plus marcher qu'à l'aide de cannes. Il réside au palais ducal de Giglia en temps normal et au palais de Santa Fina en été. Il est âgé de 13 ans dans la Cité des étoiles.

La Cité des étoiles 
Avec l'aide des Stravagantes, il se rend en Angleterre pour recevoir des soins à sa jambe. En Talie, il meurt et devient terrien. Il est adopté par les parents de Lucien et va à Barnsbury School. Son nouveau nom est Nicholas Duke.

Silvia Bellini 
Silvia est née de Gentile et Paola Bellini à Belleza en 1532. Elle a grandi sur Torrone et à 20 ans, elle est élue Duchesse de Bellezza. Dans la Cité des masques, elle est âgée de 45 ans et elle fête des 25 ans de règne le jour du Mariage avec la Mer. Elle a rencontré Rodolfo alors qu'il postulait pour entrer à la Scuola Mandoliera (l'école des gondoliers). Elle a préféré l'envoyer à l'université de Padavia et à son retour, il est devenu son amant.

La Cité des masques 
Silvia est la Duchessa de Bellezza. Le jour du Mariage avec la Mer, elle utilise une doublure. Elle retrouve sa fille, Arianna qui a été élevée par sa sœur pour la protéger des complots. Elle lui apprend sa véritable identité. Le jour d'audience, elle reçoit de la dentelle où sa mère a caché un message que seules ses filles peuvent décrypter. Elle décide de se faire remplacer pour les audiences et sa doublure est assassinée dans une explosion. Elle décide alors de laisser croire à sa mort pour ne plus se retrouver au cœur des complots et de se faire passer pour une riche veuve à Padavia. On apprend que le lendemain du Mariage avec la Mer, elle a épousé Rodolfo.

Autres informations 
Ses cheveux et ses sourcils sont bruns et brillants, ses yeux sont violets et sa peau pâle est à peine creusée par les rides.

Détail de ses différentes tenues :
Robe en fin taffetas bleu foncé, tissé de fils verts et argentés ; cheveux enroulés sur le dessus de sa tête et ornés de fleurs blanches et de pierres précieuses ; masque orné de plumes de paon. (Mariage avec la Mer)
Robe d'épais velours rouge, cheveux enroulés sur le dessus de sa tête et ornés de fleurs blanches et de pierres précieuses ; masque argenté. (Mariage avec la Mer)

Rodolfo Rossi 
Rodolfo est un sénateur Bellezzan. Jeune, il s'était inscrit à la Scuola Mandoliera mais la Duchessa l'avait envoyé à l'université de Padavia. Il était devenu l'amant de la Duchessa et plus tard, sénateur de Bellezza. Il a deux frères : Fiorentino et Egidio. Il est âgé de 40 ans dans la Cité des masques.

La Cité des masques 
Lors du Mariage avec la Mer, Rodolfo est chargé, comme chaque année, d'organiser le feu d'artifice. Il prend Lucien comme apprenti. Avec son aide, il retrouve le professeur Dethridge. À l'élection de la nouvelle Duchesse, il se présente comme régent d'Arianna, sa fille. Lors du conseil des sénateurs, on apprend qu'il a épousé Silvia le lendemain du Mariage avec la Mer.

Autres informations 
Rodolfo a un visage "d'aigle" et a une silhouette "grande et fine" malgré un dos "légèrement vouté". Ses cheveux sont argentés.

William Dethridge 
William Dethridge est né en 1523 à Barnsbury. Il enseignait les mathématiques et pratiquait l'alchimie. Un jour, une expérience a fini en explosion et a ouvert un passage spatio-temporel vers la Talie. Il est le premier stravagante. Dans le monde réel, il avait été condamné à mort. Il a stravaganté jusqu'en Talie puis il est mort dans le monde réel. Il s'est donc réfugié à Montemurato.

La Cité des masques 
Dethridge est maintenant le Dottore Crinamorte. Rodolfo l'a retrouvé avec l'aide de Lucien et il est retourné à Bellezza. Là, il rencontre Leonora. On apprend à la fin qu'ils vont se marier et qu'ils ont décidé d'adopter Lucien. Dans la Cité des étoiles Dethridge part en repérage à Remora avec Lucien. Ils sont logés chez Paolo Montalbani, à l'écurie du Douzième du Bélier.

Autres personnages

Tommaso et Angelo Gasparini 
Tommaso et Angelo sont les frères aînés d'Arianna. Ils sont pêcheurs sur l'île de Merlino. Tommaso est âgé de 25 ans et Angelo de 23 ans dans la Cité des masques.

La Cité des masques
Tommaso et Angelo se rendent à Bellezza avec Arianna à l'occasion du Mariage avec la Mer.

Autres informations
Les mains d'Angelo sont "brunies par le soleil et rendues caleuses par la mer"

Giuliana 
Giuliana est une jeune Bellezzane fiancée à Enrico Poggi.

La Cité des masques 
Giuliana sert de doublure à la Duchessa pour le Mariage avec la Mer. En échange de ce service, la Duchessa lui offre sa dot pour son mariage.

Autres informations 
Elle a un "visage agréable mais assez banal".

Références
Mary Hoffman, La Cité des masques, Pocket Jeunesse, 2005

Personnage de fantasy
Stravaganza